В'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 В'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 В'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 В'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї

Див. також 
 В'єтнамці